Georges Creek ist der Name folgender geographischen Objekte:

in den Vereinigten Staaten:
 Georges Creek (Potomac River), Nebenfluss des Potomac River, Maryland
 Georges Creek (Ohio Brush Creek), Nebenfluss des Ohio Brush Creek, Ohio
 Georges Creek (Kanawha River), Nebenfluss des Kanawha River, West Virginia
 Georges Creek (Nassau County), Kanal im Nassau County, New York

in Australien:
 Georges Creek (Macleay River), Nebenfluss des Macleay River, New South Wales 
 Georges Creek (New South Wales), Ort in New South Wales

Siehe auch:
 George Creek